El apellido Simmons puede referirse a:

El ecólogo, botánico, briólogo, y algólogo sueco Herman Georg Simmons cuyo apellido se utiliza como abreviatura en botánica.
El escritor estadounidense Dan Simmons.
La compañía inglesa productora de baterías electrónicas Simmons.
El actor estadounidense ganador de un Óscar J.K. Simmons.
El actor estadounidense nacido en 1986 Johnny Simmons.
El jugador de baloncesto estadounidense Johnny Simmons (baloncestista).
La zoóloga Nancy B. Simmons cuyo apellido se utiliza como abreviatura en zoología.